Puss/Oh, the Guilt – singolo split dei The Jesus Lizard e Nirvana del 1992
 Puss – film del 2010 diretto da Johan Kling